Boulevard Mohammed-V à Casablanca ;
Boulevard Mohammed-V à Tanger.